Manuel Veiga (actor) (1964-2019), actor i dramaturg català.
 Manuel Veiga (lingüista) (1948), lingüista capverdià.
 Manuel Veiga López (1935-2010), polític espanyol, president de l'Assemblea d'Extremadura.
 Manuel Veiga Pombo (1951) polític gallec, alcalde d'Ourense.
 Manuel Veiga Taboada (1960), escriptor i periodista gallec.